L'hirondelle, en hiéroglyphe égyptien, est classifié dans la section G « Oiseaux » de la liste de Gardiner ; il y est noté G36.

Il représente une hirondelle de fenêtre (Delichon urbica) de profil et est translitéré wr.

C'est un idéogramme du terme wr "hirondelle",phonogramme bilitère de valeur wr et il est aussi déterminatif de son synonyme mn.t .

Exemples de mots

Bibliographie

Notes et références 

Index égyptologique
Grammaire de l'égyptien hiéroglyphique
Hiéroglyphe égyptien